Пиньятелли-Эгмонт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиньятелли-Эгмонт, Ги-Феликс (1720—1753) — 9-й герцог ди Бизачча, 13-й граф Эгмонт, 10-й принц Гаврский, гранд Испании 1-го класса, французский офицер.
 Пиньятелли-Эгмонт, Жанна-Софи (1740—1773) — французская аристократка, графиня Эгмонт, принцесса Гаврская, хозяйка влиятельного литературно-политического салона.
 Пиньятелли-Эгмонт, Казимир (1727—1801) — 10-й герцог ди Бизачча, 14-й граф Эгмонт, 11-й принц Гаврский, гранд Испании 1-го класса, рыцарь ордена Золотого руна, французский генерал.
 Пиньятелли-Эгмонт, Прокоп-Шарль-Никола-Огюстен (1703—1743) — итало-франко-нидерландский аристократ из рода Пиньятелли, рыцарь ордена Золотого руна.
 См. также 
 Пиньятелли
 Гаврское княжество — феодальное владение в Восточной Фландрии между Гентом и Ауденарде.